Carlos Macías ist der Name folgender Personen:

* Carlos Fuentes Macías (1928–2012), mexikanischer Schriftsteller, siehe Carlos Fuentes
 Carlos César Gutiérrez Macías (1910–1985), mexikanischer Botschafter